Három Edelsheim-Gyulai Lipót élt az elmúlt századokban, akik sorrendben egymásnak közvetlen egyenes ági leszármazottai:
 Edelsheim-Gyulai Lipót (1826–1893) császári és királyi lovassági tábornok;
 Edelsheim-Gyulai Lipót (1863–1928) jogász, gyermekvédő, festő;
 Edelsheim-Gyulai Lipót (1888–1981) johannita kommendátor, Horthy István apósa.